Amerikai Egyesült Államok
 Ocean Shores (Washington)

 Ausztrália
 Ocean Shores (Új-Dél-Wales)